Fabian Czema (zm. 1580), wojewoda pomorski i wojewoda malborski
 Fabian Czema (zm. 1605), wojewoda malborski, starosta sztumski
 Fabian Czema (zm. 1636), kasztelan chełmiński, starosta sztumski